Le terme ligne 26 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Tramway 
 Ligne 26 du tramway de Prague

Trolleybus 
 Ligne 26 du trolleybus de Liège

Voies ferrées 
 Ligne 26 des chemins de fer belge
 Ligne 26 du S-Bahn de Berlin

Voir aussi 
 
 26 (nombre)

26